Lavande anglaise est un terme qui désigne des espèces de lavande :
 Lavandula angustifolia, également appelée « lavande vraie » ;
 Lavandula dentata.

Flore (nom vernaculaire)